Train bleu – treno di lusso della Compagnie Internationale des Wagons-Lits 
 Le train bleu – balletto di Darius Milhaud
 Le Train Bleu – ristorante di Parigi